Emericella — рід грибів родини Trichocomaceae. Назва вперше опублікована 1857 року.

Класифікація 
До роду Emericella відносять 50 видів:

Примітки

Джерела 
 Berkeley, M.J. 1857. Introduction to Cryptogamic Botany. :1-604 - P.340

Роди грибів